Bomboré ou Bamboré peut désigner dans le département de Mogtédo au Burkina Faso, les localités de :
Bomboré-V1
Bomboré-V2
Bomboré-V3
Bomboré-V4
Bomboré-V5
Bomboré-V6
Bomboré-V7